Velika nagrada Turčije je lahko:

Velika nagrada Turčije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Turčije, motociklistična dirka